Der Einzelmehrkampf im Turnen der Olympischen Sommerspiele 1908 fand vom 14. bis 15. Juli im White City Stadium in London statt.

Der Wettkampf umfasste insgesamt sieben verschiedene Geräte. Von jeder Übung wurden die Punktzahlen summiert. Jede Nation konnte bis zu 20 Athleten melden, wobei dies lediglich Frankreich und Großbritannien machten. Insgesamt nahmen 96 Turner aus 12 Nationen teil.

Wettkampfformat 
Die sieben Geräte des Mehrkampfes waren:

 Reck, schwingend
 Reck, langsame Bewegungen
 Barren
 Ringe, schwingend
 Ringe, ruhend
 Pauschenpferd

 Seilklettern

Mit Ausnahme des Seilkletterns hatte jeder Teilnehmer maximal 2 Minuten pro Gerät (bei Überschreitung der Zeit wurde eine Strafe von einem Punkt verhängt). Der Reck wurde in Höhen von 2,50 und 2,20 m eingestellt. Der  Barren wurde in Höhen von 1,60 und 1,48 m eingestellt. Die Ringe waren in Schritten von 10 cm von 1,80 bis 2,50 m einstellbar. Das Seil mit einem Durchmesser von 5 cm hatte eine obere Markierung bei 720 cm und Markierungen darunter alle 45 cm bis zu 180 cm.

Außer beim Seilklettern führte jeder Turner eine freie Kür an jedem Gerät durch, diese konnte von jedem der 3 Punktrichter mit einer maximalen Punktzahl von 24 Punkten bewertet werden. Somit gab es maximal 72 Punkte pro Gerät.

Beim Seilklettern mussten in ständiger Bewegung klettern. Die Übung endete, als die Bewegung nicht mehr kontinuierlich war. Der Turner erhielt 0,5 Punkte pro 18 Zoll.

Ergebnis

Weblinks 

 Ergebnisse bei Sports-reference.com (englisch)

Einzelmehrkampf Manner